Chiaviche ima više značenja:
 Chiaviche, Brescia
 Chiaviche, Cremona